Isole Schouten – arcipelago dell'Indonesia
 Isole Schouten – arcipelago della Papua Nuova Guinea 
 Schouten Island – isola sita a est dell'isola di Tasmania

Pagine correlate 

Schouten